

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mcj“ beginnt.

Mcj 



Mcja 
 McJames, Megan (* 1987), US-amerikanische Skirennläuferin

Mcju 
 McJuggerNuggets (* 1992), US-amerikanische Internet-Persönlichkeit und Webvideo-Produzent
 McJunkin, Ebenezer (1819–1907), US-amerikanischer Politiker